Dallas Green ist der Name folgender Personen:

 Dallas Green (Baseballspieler) (1934–2017), US-amerikanischer Baseballpitcher und Manager
 Dallas Green (Musiker) (* 1980), kanadischer Singer-Songwriter, siehe City and Colour